Gabriel Lévesque (né le  à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Après un passage de deux saisons dans la Ligue de hockey midget AAA, il se joint en 2007-2008 aux Huskies de Rouyn-Noranda de la Ligue de hockey junior majeur du Québec où il passe trois saisons avant d'être échangé au Titan d'Acadie-Bathurst pour la saison 2010-2011.

Pour la saison 2011-2012 il joue avec le Thunder de Stockton dans l'ECHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 ||Prédateurs de l’École Édouard-Montpetit ||Midget AAA ||42 ||7 ||13 ||20 ||24 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2006-2007 ||Prédateurs de Montréal ||Midget AAA ||43 ||20 ||38 ||58 ||54 ||3 ||3 ||1 ||4 ||2
|-
|2007-2008 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||51 ||5 ||9 ||14 ||20 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||67 ||12 ||30 ||42 ||37 ||6 ||1 ||5 ||6 ||4
|-
|2009-2010 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||67 ||24 ||58 ||82 ||16 ||11 ||2 ||7 ||9 ||0
|-
|2010-2011 ||Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||68 ||37 ||70 ||107 ||29 ||4 ||2 ||4 ||6 ||2
|- 
|2011-2012 ||Thunder de Stockton ||ECHL || 26|| 9|| 14|| 23|| 10|| 8|| 1|| 1|| 2|| 0
|- 
|2012-2013 ||Thunder de Stockton ||ECHL || 65 || 9 || 22 || 31 || 27 || 19 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
|2013-2014 || Mallards de Quad City || LCH || 56 || 20 || 17 || 37 || 20 ||- || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 5 || 0 || 3 || 3 || 0 ||- || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Rivermen de Peoria || SPHL || 7 || 2 || 3 || 5 || 0  ||- || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Condors de Bakersfield || ECHL || 17 || 1 || 6 || 7 || 26 ||- || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Mavericks du Missouri || ECHL || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Prédateurs de Laval || LNAH || 19 || 7 || 18 || 25 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || 3L de Rivière-du-Loup || LNAH || 12 || 1 || 5 || 6 || 0 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
|2016-2017 || Hormadi Anglet || Division 1 || 19 || 11 || 20 || 31 || 16 || 1 || 4 || 5 || 0
|-
| 2017-2018 || Dundee Stars || EIHL || 56 || 14 || 48 || 62 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Marquis de Jonquière || LNAH || 28 || 7 || 14 || 21 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Pétroliers du Nord  || LNAH || 9 || 2 || 10 || 12 || 10 || 4 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2019-2020 || Pétroliers du Nord  || LNAH || 14 || 2 || 3 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || Vipers de Montpellier || Division 1 || 26 || 6 || 15 || 21 || 4 || 6  || 2 || 4 || 6 || 2

Notes et références 

Naissance en mai 1990
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Mallards de Quad City (LCH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur des Prédateurs de Laval
Joueur des 3L de Rivière-du-Loup
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur des Dundee Stars
Joueur des Marquis de Jonquière
Joueur des Pétroliers du Nord